Комиссия Нэппа (официальное название – Комиссия по расследованию случаев коррупции в полиции) – специальная рабочая группа из пяти лиц, сформированная в апреле 1970-го года мэром Джоном Линсдеем () для расследования случаев коррупции в Департаменте полиции Нью-Йорка. Создание комиссии стало результатом заявлений о случаях коррупции патрульным Фрэнка Серпико и сержантом Дэвидом Дарком.

Расследование и публичные слушания 

Несмотря на то, что вновь созданная Комиссия официально начала свою деятельность по расследованию коррупции в Департаменте полиции Нью-Йорка в июне 1970-го года, публичных слушаний дела не было вплоть до восемнадцатого октября 1971-го года. В ходе слушаний показания по случаям коррупции помимо Фрэнка Серпико и Дэвида Дарка дали многие свидетели, включая бывшего руководителя Департамента полиции Говарда Лири (), жертвы поборов и патрульные, обвиняемые в коррупции. 

Следствием слушаний стало уголовное преследование  лиц причастных к коррупции. Спустя некоторое время после начала работы Комиссии мэром города был назначен новый Руководитель Департамента полиции - Патрик Мэрфи (), для проведения мероприятий по чистке, которые включали в себя массовые переводы старослужащих, ротацию персонала в ключевых отделах, увеличение фонда оплаты информаторов и меры по противодействию подкупу полицейских со стороны граждан.

Уайтмен Нэпп — федеральный судья 

Глава Комиссии по расследованию случаев коррупции в Департаменте полиции Нью-Йорка судья Уайтмен Нэпп решением президента Ричарда Никсона был назначен федеральным судьёй от Южного округа Нью-Йорка ().

Рекомендации Комиссии 

По итогам проведённых расследований Комиссия 15-го августа 1972-го года выпустила предварительный отчёт об итогах своей деятельности. Окончательный отчёт был представлен 27-го декабря 1972-го года в котором Комиссия предоставила данные о фактах  коррупции в полиции и предложила следующие рекомендации:

 руководители подразделений должны нести ответственность за действия своих подчинённых;
 руководители подразделений должны периодически представлять отчёты по ключевым направлениям, в которых возможно проявление коррупционной составляющей;
 во всех полицейских участках должны быть созданы должности офицеров отдела внутренних расследований;
 во всех полицейских участках должны быть тайные платные информаторы;
 дальнейшее усовершенствование методов и рекомендация по выявлению коррупционных схем;
 изменение отношения полицейских к своим должностным обязанностям;

«Травоядные» и «Хищники» 

Заключительный отчёт Комиссии классифицирует полицейских, вовлечённых в коррупционные схемы, на «травоядных» () и «хищников» (). Под «травоядными» подразумеваются полицейские, которые перенимают «опыт» от своих коллег под давлением, а под «хищниками» - обдуманные и заранее подготовленные схемы по незаконному  извлечению средств.

Термин «травоядные»  используется для описания полицейских, которые «принимают денежные подношения в размере пяти, десяти, двадцати долларов от поставщиков, операторов погрузчиков, игроков и в своей основе не преследуют извлечение прибыли на постоянной основе». «Травоядные», конечно, виновны в совершении поступков такого рода, но они перенимают подобный опыт каждый день от своих коллег по службе. Комиссия заключила, что участие «травоядных» в нерегулярных поборах сродни поддержанию дружеских отношений с коллективом и подтверждение лояльности. Главным методом борьбы с подобной практикой является разделение новобранцев и старослужащих, которые могут через своё поведение развращать вновь поступивших на службу. 

Под термином «хищники» определяются офицеры, которые «проводят длительное время, изучая обстановку в криминальной среде на вверенной им территории в целях извлечения незаконной прибыли. Примерам подобного поведения могут служить изъятие денежных средств у продавцов наркотиков и сутенёров в свою пользу, без должного оформления. Основной причиной подобных действий является убеждённость со стороны офицеров, что преступники заслуживают такого наказания и  в качестве самооправдания приводиться рассуждение о том, что преступники являются отбросами общества».

Примечания 
Graft Paid to Police Here Said to Run Into Millions; Survey Links Payoffs to Gambling and Narcotics Some on Force Accuse Officials of Failure to Act Graft Payments to Policemen Here Are Reported to Run Into the Millions Annually Some Members of Force Say Officials Fail to Act - New York Times article: April 25, 1970
Mayor's Committee Investigating Police Corruption Here Meets Tomorrow to Determine Procedures - New York Times article: April 26, 1970
PANEL ON POLICE MAY BE REPLACED; Mayor Is Expected to Name a Larger Unit on Graft That Excludes Leary - New York Times article: May 9, 1970
LINDSAY APPOINTS CORRUPTION UNIT; Subpoena Power Asked for 2d Panel to Study Police - New York Times article: May 22, 1970
KNAPP SAYS LAWS SPUR POLICE GRAFT; Lindsay Appointee Explains Objectives of Inquiry - New York Times article: June 7, 1970
41 Policemen Are Subpoenaed By Knapp Unit in Betting Inquiry- New York Times article: February 17, 1971
PERJURY LAID TO 2 IN POLICE INQUIRY; Patrolmen in Meat Incident Are First to Be Accused in Knapp Investigation Perjury Charged to 2 Policemen In Knapp Inquiry on Corruption - New York Times article: June 9, 1971
Knapp Says Mayor Shares Blame for Corrupt Police; Knapp Faults Lindsay On Corruption of Police - New York Times article: July 2, 1971
KNAPP UNIT TELLS OF POLICE BRIBERY AS HEARINGS OPEN; Reports 'Extensive' Problem in Corruption Here--Tape Evidence Is Presented DETAILS OF VICE GRAFT 2 Patrolmen and a Lawyer Linked to Payoffs to Help an East Side Madam Knapp Panel Tells of Police Bribery as Hearings Begin Here - New York Times article: October 19, 1971
Patrolman Says 'All But 2' Of Colleagues Got Bribes; Numbers Runner Tells the Knapp Panel That He Paid Off a Detective Monthly With Money From Social Security Patrolman Says 'All But 2' Colleagues Took Bribes - New York Times article: October 23, 1971
KNAPP UNIT'S HEAD DEFENDS LEGALITY OF INVESTIGATION; Public Attention Is Essential in Combating Corruption, Lawyer Tells Critics HOGAN BACKS HEARINGS But Roberts Scores Actions -- Police Bid Businessmen End Giving of Gratuities Knapp Commission Chairman Defends Legality of Investigation - New York Times article: October 24, 1971
Knapp Urges a Permanent Body on Police Corruption to Succeed His Panel - New York Times article: October 25, 1971
Knapp Witness to Tell of Lindsay Officials' Apathy; Witness Will Tell Knapp Panel Lindsay Officials Ignored Graft - New York Times article: October 30, 1971
Leary Agrees to Be Knapp Witness - New York Times article: December 14, 1971
Serpico's Lonely Journey to Knapp Witness Stand- New York Times article: December 15, 1971
Phillips, a Knapp Witness, Indicted in Two Murders; Phillips, Knapp Witness, Is Indicted - New York Times article: March 21, 1972
KNAPP NOMINATED AS FEDERAL JUDGE; Head of Police Inquiry Unit One of Four Named Here - New York Times article: June 16, 1972
Knapp Panel's Recommendation a Touchy Problem for Mayor and Governor - New York Times article: August 27, 1972
KNAPP PANEL SAYS WALSH AND OTHERS IGNORED TIPS BY U.S. ON POLICE CRIMES; KRIEGEL IS SCORED - New York Times article: December 28, 1972

Ссылки 

NYC.gov - The Commission to Combat Police Corruption website
Official Frank Serpico website

Комиссии
Коррупция в США
Правительство Нью-Йорка
Полиция США
1970-е годы в Нью-Йорке